Aleksandr Pawłow (1880–1937) – rosyjski wojskowy
 Aleksandr Pawłow (1894–1963) – rosyjski wojskowy
 Aleksandr Pawłow (ur. 1942) – radziecki żużlowiec
 Aleksandr Pawłow (ur. 1962) – radziecki żużlowiec
 Aleksandr Pawłow (ur. 1942) – radziecki i rosyjski aktor
 Aleksandr Pawłow (ur. 1973) – białoruski zapaśnik, medalista olimpijski